Lucinda Brand (Dordrecht, 2 juli 1989) is een Nederlands veldrijdster en wegwielrenster. Ze komt sinds 2020 uit voor Trek-Segafredo. Tijdens het veldritseizoen komt ze uit voor Baloise - Trek Lions. 

Brand werd in 2013 en 2015 Nederlands kampioene op de weg. In 2018 en 2019 Nederlands kampioene in het veldrijden. In 2021 werd ze wereldkampioen veldrijden in Oostende in België en Europees kampioen veldrijden in Wijster, Nederland.

Biografie
Brand is van beroep bewegingspedagoog. Ze richt zich sinds 2009 als professional op het wielrennen. Toen maakte ze de overstap van Dura Vermeer Cycling Team naar Leontien.nl. In 2011 behaalde ze een bronzen medaille tijdens het Europees kampioenschap voor Beloften, in het Italiaanse Offida. Op het WK 2012 in Valkenburg behaalde zij met haar team AA Drink-Leontien.nl een bronzen medaille op het onderdeel ploegentijdrit. Ze won dat jaar ook etappes in de Ronde van de Limousin en de Route de France.

Na vier jaar bij Leontien.nl stapte ze in 2013 over naar Rabobank-Liv Giant. Ze werd op 22 juni van dat jaar in Kerkrade voor de eerste keer in haar carrière Nederlands kampioene, na een lange solo vanuit de start. Ook won Brand met haar team een zilveren medaille op het WK ploegentijdrit 2013 in Florence.

In 2014 leek ze op weg om haar nationale titel in Ootmarsum te verdedigen met een lange solo. In de slotfase echter ging haar ploeggenote Iris Slappendel "erop en erover", waarna Brand genoegen moest nemen met de tweede plaats. Op het WK ploegentijdrit 2014 lag Brand met haar team op medaillekoers, maar gingen ze in de laatste bocht onderuit. Ze won dat jaar wel de wereldbekerwedstrijd GP Plouay en in eigen land won ze de 4e etappe en het eindklassement van de Energiewacht Tour.

Brand heroverde in 2015 de nationale titel op de weg in Emmen en won met Rabo-Liv een bronzen medaille in 2015 in Richmond. Met haar sprinterscapaciteiten won ze twee etappes in de Giro Rosa, nadat ze in de proloog en eerste etappe tweede werd en hierdoor de roze leiderstrui mocht dragen. In de Energiewacht Tour won ze een etappe en in de Holland Ladies Tour eindigde ze alle zes etappes in de top zes; hiermee won ze het puntenklassement en werd ze tweede in het eindklassement, op 13 seconden van winnares Lisa Brennauer.

In 2016 zette Brand de stijgende lijn voort. Ze werd derde in Gent-Wevelgem, won een etappe in de Ronde van België en een etappe en het eindklassement in de Ronde van Noorwegen. In het najaar nam ze niet deel aan het WK in Qatar, omdat ze vanaf dat seizoen ook in het veld actief is. Op 30 oktober werd ze tweede op het EK veldrijden, achter haar ploeggenote Thalita de Jong.

Na vier jaar bij Rabo-Liv stapte Brand per 2017 over naar Team Sunweb, het voormalige Liv-Plantur. In 2019 werd bekend dat ze in het nieuwe seizoen op de weg voor Trek-Segafredo en in het veld voor Telenet-Fidea Lions zal rijden (beide gesponsord door fietsmerk Trek). Vanaf het seizoen 2020/2021 heeft Brand aangegeven zich volledig te focussen op het veldritseizoen en het wegseizoen bijna volledig over te slaan. Ze zal op de weg, enkel de klassieker Parijs-Roubaix rijden.

Palmares

Veldrijden

Resultatentabel elite

Overwinningen elite

Wegwielrennen

Overwinningen

2009 - 1 zege
Dolmans Heuvelland Classic

2012 - 2 zeges
3e etappe Ronde van de Limousin
3e etappe Route de France

2013 - 1 zege
 Nederlands kampioen op de weg, Elite

2014 - 4 zeges
4e etappe Energiewacht Tour
 Eindklassement Energiewacht Tour
GP Plouay (Wereldbeker)
2e etappe (TTT) Lotto Belgium Tour

2015 - 5 zeges
2e etappe b Energiewacht Tour
 Nederlands kampioen op de weg, Elite
3e en 7e etappe Giro Rosa
Open de Suède Vårgårda (TTT)

2016 - 4 zeges
Erondegemse Pijl
2e etappe Ladies Tour of Norway
 Eindklassement Ladies Tour of Norway
1e etappe Lotto Belgium Tour

2017 - 3 zeges
Omloop Het Nieuwsblad
8e etappe Giro Rosa (WWT)
 WK ploegentijdrit in Bergen

2018 - 3 zeges
1e etappe Ronde van Italië (TTT)
Ronde van Noorwegen voor vrouwen (TTT)
1e etappe Madrid Challenge (TTT)

2019 - 1 zege
 WK gemengde ploegenestafette

2021 - 4 zeges
3e, 5e etappe Ronde van Thüringen
Eindklassement Ronde van Thüringen
1e etappe (TTT) Ronde van Italië
Bergklassement Ronde van Italië
7e etappe Tour de l'Ardèche

2022 - 3 zeges
1e en 4e etappe Ronde van Zwitserland
Eind- en puntenklassement ronde van Zwitserland
Bergklassement Ceratizit Challenge

Uitslagen in voornaamste wedstrijden

Ploegen
 2008 –  Dura Vermeer
 2009 –  AA Drink-Leontien.nl
 2010 –  AA Drink-Leontien.nl
 2011 –  AA Drink-Leontien.nl
 2012 –  AA Drink-Leontien.nl
 2013 –  Rabobank-Liv
 2014 –  Rabobank-Liv
 2015 –  Rabobank-Liv
 2016 –  Rabobank-Liv
 2017 –  Team Subweb
 2018 –  Team Sunweb
 2019 –  Team Sunweb
 2020 –  Trek-Segafredo
 2021 –  Trek-Segafredo
 2022 –  Trek-Segafredo
 2023 –  Trek-Segafredo

Externe links

 Persoonlijke website
 
 
 De Wielersite

Nederlands wielrenner
Nederlands veldrijder